

Persone
 Alan McElroy (1960) – sceneggiatore, produttore cinematografico e regista statunitense
 Greg McElroy, propr. Gregory McElroy Jr. (1988) – ex giocatore di football americano statunitense
 Immanuel McElroy (1980) – cestista statunitense
 Jim McElroy, propr. James Charles McElroy (1953) – ex cestista statunitense
 Michael McElroy (1967) – attore e cantante statunitense
 Robert Walter McElroy (1954) – vescovo cattolico statunitense

Altro
 1853 McElroy – asteroide della fascia principale
 Ghiacciaio McElroy – ghiacciaio sulla costa di Pennell, nella regione nord-occidentale della Dipendenza di Ross, in Antartide
 Jerome "Chef" McElroy – personaggio della serie televisiva animata South Park